Каптерево:
 Каптерево — село в Шушенском районе Красноярского края
 Каптерево — деревня в Окуловском районе Новгородской области